Lamine Touré, danseur et chorégraphe des ballets nationaux de Guinée ;
 Lamine Touré, judoka malien.